La leggenda di Jesse James (The Legend of Jesse James) – serie televisiva statunitense
 The Legend of Jesse James – album di artisti vari del 1980